Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1994/95 war die 49. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die fünf Aufsteiger TuRU Düsseldorf, (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten), SV Straelen (Wiederaufstieg nach sieben Jahren), Lobbericher SC 02, SV Adler Osterfeld (beide erstmals in der Verbandsliga) und VfB Lohberg (Wiederaufstieg nach einer Saison) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal die Amateurmannschaft von Fortuna Düsseldorf, die damit nach zwei Spielzeiten in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte. Als Zweitplatzierter durfte die Amateurmannschaft von Bayer 05 Uerdingen ein Aufstiegsspiel gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Mittelrhein, den SV Baesweiler 09 bestreiten, unterlag aber.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SV Bayer Wuppertal verließ die Verbandsliga nach drei Spielzeiten wieder, der VfB Lohberg nach einer Saison. Der SV Wermelskirchen stieg 13 Jahre nach seinem Aufstieg wieder aus der Verbandsliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1994
Fußballsaison 1994/95